Chametla bezeichnet:

 Chametla (Baja California Sur), Ort in Mexiko
 Chametla (Sinaloa), Ort in Mexiko